Biegenbach und Biegebach sind Gewässernamen:

 Biegenbach (Kleine Ehe), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Kleinen Ehe bis Krassolzheim, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Biegebach (Rot), rechter Zufluss der „Gschwender“ Rot (zur Lein bei Täferrot)  bei Tanau, Gemeinde Durlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Biegenbach (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Geldersheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Biegenbach (Wiese) oder auch Biegebach, rechter Zufluss der Wiese gegenüber Mühlschau, Stadt Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg